Di seguito una lista di asteroidi dal numero 327001 al 328000 con data di scoperta e scopritore.

327001-327100 

|-
|327001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327009 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|327010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327012 - ||  ||  || NEAT
|-
|327013 - ||  ||  || NEAT
|-
|327014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327016 - ||  ||  || NEAT
|-
|327017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327029 - ||  ||  || NEAT
|-
|327030 Alanmaclure ||  ||  || Stony Ridge
|-
|327031 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|327032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327035 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327039 - ||  ||  || NEAT
|-
|327040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327052 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327071 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327075 - ||  ||  || NEAT
|-
|327076 - ||  ||  || NEAT
|-
|327077 - ||  ||  || NEAT
|-
|327078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327082 Tournesol ||  ||  || Ory, M.
|-
|327083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327086 - ||  ||  || CSS
|-
|327087 - ||  ||  || CSS
|-
|327088 - ||  ||  || NEAT
|-
|327089 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|327090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327093 - ||  ||  || CSS
|-
|327094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327099 - ||  ||  || CINEOS
|-
|327100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

327101-327200 

|-
|327101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327105 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327115 - ||  ||  || CSS
|-
|327116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327131 - ||  ||  || CSS
|-
|327132 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327134 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327148 - ||  ||  || NEAT
|-
|327149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327158 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327168 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327169 - ||  ||  || NEAT
|-
|327170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327172 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327180 - ||  ||  || CSS
|-
|327181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327188 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|327189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327191 - ||  ||  || NEAT
|-
|327192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327195 - ||  ||  || NEAT
|-
|327196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327198 - ||  ||  || NEAT
|-
|327199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

327201-327300 

|-
|327201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327205 - ||  ||  || CSS
|-
|327206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327207 - ||  ||  || NEAT
|-
|327208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327211 - ||  ||  || NEAT
|-
|327212 - ||  ||  || CINEOS
|-
|327213 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|327214 - ||  ||  || NEAT
|-
|327215 - ||  ||  || NEAT
|-
|327216 - ||  ||  || NEAT
|-
|327217 - ||  ||  || NEAT
|-
|327218 - ||  ||  || NEAT
|-
|327219 - ||  ||  || NEAT
|-
|327220 - ||  ||  || NEAT
|-
|327221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327222 - ||  ||  || Sheridan, E.
|-
|327223 - ||  ||  || NEAT
|-
|327224 - ||  ||  || NEAT
|-
|327225 - ||  ||  || NEAT
|-
|327226 - ||  ||  || NEAT
|-
|327227 - ||  ||  || NEAT
|-
|327228 - ||  ||  || NEAT
|-
|327229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327230 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327231 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327233 - ||  ||  || NEAT
|-
|327234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327235 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327236 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|327237 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|327238 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|327239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327241 - ||  ||  || NEAT
|-
|327242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327248 - ||  ||  || CSS
|-
|327249 - ||  ||  || NEAT
|-
|327250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327251 - ||  ||  || NEAT
|-
|327252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327256 - ||  ||  || NEAT
|-
|327257 - ||  ||  || NEAT
|-
|327258 - ||  ||  || NEAT
|-
|327259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327261 - ||  ||  || NEAT
|-
|327262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327264 - ||  ||  || NEAT
|-
|327265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327267 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327271 - ||  ||  || NEAT
|-
|327272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327278 - ||  ||  || NEAT
|-
|327279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327280 - ||  ||  || NEAT
|-
|327281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327282 - ||  ||  || CSS
|-
|327283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327285 - ||  ||  || NEAT
|-
|327286 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|327287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327288 - ||  ||  || CSS
|-
|327289 - ||  ||  || CSS
|-
|327290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327291 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

327301-327400 

|-
|327301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327305 - ||  ||  || CSS
|-
|327306 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|327307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327308 - ||  ||  || NEAT
|-
|327309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327312 - ||  ||  || CSS
|-
|327313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327314 - ||  ||  || CSS
|-
|327315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327322 - ||  ||  || CSS
|-
|327323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327324 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327335 - ||  ||  || CSS
|-
|327336 - ||  ||  || CSS
|-
|327337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327338 - ||  ||  || CSS
|-
|327339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327350 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327361 - ||  ||  || CSS
|-
|327362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327379 - ||  ||  || CSS
|-
|327380 - ||  ||  || CSS
|-
|327381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327390 - ||  ||  || CSS
|-
|327391 - ||  ||  || CSS
|-
|327392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327396 - ||  ||  || CSS
|-
|327397 - ||  ||  || CSS
|-
|327398 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|327399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327400 - ||  ||  || Becker, A. C.
|}

327401-327500 

|-
|327401 - ||  ||  || Behrend, R.
|-
|327402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327407 - ||  ||  || CSS
|-
|327408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327409 - ||  ||  || CSS
|-
|327410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327417 - ||  ||  || Apitzsch, R.
|-
|327418 - ||  ||  || NEAT
|-
|327419 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|327420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327421 Yanamandra ||  ||  || Young, J. W.
|-
|327422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327430 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|327431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327439 - ||  ||  || CSS
|-
|327440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327441 - ||  ||  || CSS
|-
|327442 - ||  ||  || CSS
|-
|327443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327447 - ||  ||  || CSS
|-
|327448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327452 - ||  ||  || CSS
|-
|327453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327459 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327467 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|327468 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|327469 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|327470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327472 - ||  ||  || NEAT
|-
|327473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327476 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|327477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327490 - ||  ||  || NEAT
|-
|327491 - ||  ||  || NEAT
|-
|327492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

327501-327600 

|-
|327501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327512 Bíró ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|327513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327515 - ||  ||  || CSS
|-
|327516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327533 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327552 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|327553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327559 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|327560 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|327561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327563 - ||  ||  || CSS
|-
|327564 - ||  ||  || CSS
|-
|327565 - ||  ||  || CSS
|-
|327566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327571 - ||  ||  || CSS
|-
|327572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327573 - ||  ||  || CSS
|-
|327574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327576 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327596 - ||  ||  || CSS
|-
|327597 - ||  ||  || CSS
|-
|327598 - ||  ||  || CSS
|-
|327599 - ||  ||  || CSS
|-
|327600 - ||  ||  || CSS
|}

327601-327700 

|-
|327601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327620 - ||  ||  || CSS
|-
|327621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327624 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327627 - ||  ||  || CSS
|-
|327628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327631 - ||  ||  || NEAT
|-
|327632 Ferrarini ||  ||  || Ory, M.
|-
|327633 - ||  ||  || NEAT
|-
|327634 - ||  ||  || NEAT
|-
|327635 - ||  ||  || NEAT
|-
|327636 - ||  ||  || NEAT
|-
|327637 - ||  ||  || NEAT
|-
|327638 - ||  ||  || NEAT
|-
|327639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327642 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|327643 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|327644 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|327645 - ||  ||  || NEAT
|-
|327646 - ||  ||  || NEAT
|-
|327647 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327648 - ||  ||  || NEAT
|-
|327649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327651 - ||  ||  || NEAT
|-
|327652 - ||  ||  || Lin, C.-S., Ye, Q.-z.
|-
|327653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327654 - ||  ||  || NEAT
|-
|327655 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327657 - ||  ||  || NEAT
|-
|327658 - ||  ||  || NEAT
|-
|327659 - ||  ||  || NEAT
|-
|327660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327661 - ||  ||  || NEAT
|-
|327662 - ||  ||  || NEAT
|-
|327663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327664 - ||  ||  || NEAT
|-
|327665 - ||  ||  || CSS
|-
|327666 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327669 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327670 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|327671 - ||  ||  || CSS
|-
|327672 - ||  ||  || CSS
|-
|327673 - ||  ||  || CSS
|-
|327674 - ||  ||  || NEAT
|-
|327675 - ||  ||  || CSS
|-
|327676 - ||  ||  || NEAT
|-
|327677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327679 - ||  ||  || CSS
|-
|327680 - ||  ||  || CSS
|-
|327681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327694 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
|327695 Yokoono ||  ||  || Masiero, J.
|-
|327696 - ||  ||  || CSS
|-
|327697 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327698 - ||  ||  || CSS
|-
|327699 - ||  ||  || CSS
|-
|327700 - ||  ||  || CSS
|}

327701-327800 

|-
|327701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327702 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327703 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327705 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327706 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327707 - ||  ||  || CSS
|-
|327708 - ||  ||  || CSS
|-
|327709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327714 - ||  ||  || CSS
|-
|327715 - ||  ||  || NEAT
|-
|327716 - ||  ||  || CSS
|-
|327717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327718 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327719 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327720 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327733 - ||  ||  || CSS
|-
|327734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327738 - ||  ||  || CSS
|-
|327739 - ||  ||  || CSS
|-
|327740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327741 - ||  ||  || CSS
|-
|327742 - ||  ||  || CSS
|-
|327743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327747 - ||  ||  || NEAT
|-
|327748 - ||  ||  || NEAT
|-
|327749 - ||  ||  || NEAT
|-
|327750 - ||  ||  || NEAT
|-
|327751 - ||  ||  || NEAT
|-
|327752 - ||  ||  || NEAT
|-
|327753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327757 - ||  ||  || CSS
|-
|327758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327762 - ||  ||  || CSS
|-
|327763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327764 - ||  ||  || CSS
|-
|327765 - ||  ||  || CSS
|-
|327766 - ||  ||  || CSS
|-
|327767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327771 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|327772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327778 - ||  ||  || CSS
|-
|327779 - ||  ||  || CSS
|-
|327780 - ||  ||  || CSS
|-
|327781 - ||  ||  || CSS
|-
|327782 - ||  ||  || CSS
|-
|327783 - ||  ||  || CSS
|-
|327784 - ||  ||  || CSS
|-
|327785 - ||  ||  || CSS
|-
|327786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327790 - ||  ||  || CSS
|-
|327791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327792 - ||  ||  || NEAT
|-
|327793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327794 - ||  ||  || CSS
|-
|327795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327799 - ||  ||  || CSS
|-
|327800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

327801-327900 

|-
|327801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327818 - ||  ||  || NEAT
|-
|327819 - ||  ||  || NEAT
|-
|327820 - ||  ||  || CSS
|-
|327821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327843 - ||  ||  || CSS
|-
|327844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327848 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|327849 - ||  ||  || NEAT
|-
|327850 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327857 - ||  ||  || NEAT
|-
|327858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327861 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327862 - ||  ||  || Jarnac
|-
|327863 - ||  ||  || CSS
|-
|327864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327867 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|327868 - ||  ||  || CSS
|-
|327869 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|327870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327875 - ||  ||  || CSS
|-
|327876 - ||  ||  || CSS
|-
|327877 - ||  ||  || CSS
|-
|327878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327890 - ||  ||  || CSS
|-
|327891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327892 - ||  ||  || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
|327893 - ||  ||  || CSS
|-
|327894 - ||  ||  || CSS
|-
|327895 - ||  ||  || CSS
|-
|327896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

327901-328000 

|-
|327901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327904 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|327905 - ||  ||  || CSS
|-
|327906 - ||  ||  || CSS
|-
|327907 - ||  ||  || CSS
|-
|327908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327909 - ||  ||  || CSS
|-
|327910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327911 - ||  ||  || CSS
|-
|327912 - ||  ||  || CSS
|-
|327913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327924 - ||  ||  || CSS
|-
|327925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327926 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|327927 - ||  ||  || CSS
|-
|327928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|327933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327943 Xavierbarcons ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|327944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327945 - ||  ||  || NEAT
|-
|327946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327968 - ||  ||  || NEAT
|-
|327969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327977 - ||  ||  || Moletai
|-
|327978 - ||  ||  || LONEOS
|-
|327979 - ||  ||  || CSS
|-
|327980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327982 Balducci ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|327983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327989 Howieglatter ||  ||  || Astronomical Research Observatory
|-
|327990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|327991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|327999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|328000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0327001